Opus может означать:
 «Opus» (с 1973) — австрийская поп-группа, исполняющая хит «Live is Life» (1984);
 «Opus» (с 1982) — советская латвийская поп-группа;
 «Opus» — югославская прогрессив-рок-группа;
 «Opus» (с 1971) — словацкий лейбл звукозаписи;
 Opus (2012) — аудиокодек для сжатия с потерями;
 Opus Prize — международная премия, присуждаемая за гуманитарную деятельность и социальные инновации;
 Opus operatum — в католической церкви учение о спасительном действии таинств.

См. также 
 Опус (значения)
 Magnum opus (значения)

Примечания